

Фільми 
 Марлі (фільм) — документальний фільм 2012 року режисера Кевіна Макдональда
 Марлі та я — американська драма 2008 року режисера Девіда Френкеля

Ім'я 

 Марлі Діаш — американська активістка та письменниця
 Марлі Матлін — американська акторка
 Марлі Шелтон — американська акторка

Прізвище 

 Анна Марлі́ (1917—2006) — французька співачка і автор пісень російського походження.
 Боб Ма́рлі (, 1945—1981) — співак.
 Флоранс Марлі́ (, 1919—1978) — французька акторка чеського походження.

Марлі — громада в кантоні Фрібур

Марлі () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Марлі () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

 Марлі-Гомон — муніципалітет у департаменті Ена
 Марлі-ла-Віль — муніципалітет у департаменті Валь-д'Уаз
 Марлі-ле-Руа — муніципалітет у департаменті Івлін
 Марлі-су-Іссі — муніципалітет у департаменті Сона і Луара
 Марлі-сюр-Арру — муніципалітет у департаменті Сона і Луара